Thorium, een scheikundig element
 de Nederlandse transliteratie van de Griekse letter θ (thèta)
 de Nederlandse transliteratie van de Oudengelse en IJslandse letter Þ (thorn/doorn)
 de dubbele voorletter van Theo, Theodorus, Theodoor of Theodora

 Technische hogeschool
 Tokio Hotel, een Duitse band
 Tyrosinehydroxylase, een enzym
 de ISO 3166-1-landcode van Thailand

 <th> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
 .th, het achtervoegsel voor internetdomeinen uit Thailand